Czapek, Čapek:
 Franciszek Czapek – (1811-?) – zegarmistrz, wspólnik Antoniego Patka

Čapek 
 František Čapek
 Josef Čapek (1887-1945) – czeski malarz, pisarz i poeta
 Karel Čapek (1890-1938) – czeski pisarz
 Ladislav Čapek
 (1931) Čapek

Zobacz też 
 Partia czapek
 Czapka
 Czapnictwo